6. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 7. до 9. марта 1997. у Палата спортова Париз–Берси у Паризу. 

Такмичило се у 28 дисциплина (14 мушких и 14 женских). У програм је први пут уврштена дисциплина скок мотком у женској конкуренцији.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 1997, учествовала су 712 такмичара из 118 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена. 

  Азербејџан (3)
  Алжир (1)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  Андора (1)
  Антигва и Барбуда (1)
  Аргентина (2)
  Аруба (1)
  Аустралија (6)
  Аустрија (10)
  Бахаме (7)
  Белгија (10)
  Белорусија (4)
  Бенин (2)
  Бермуди (2)
  Боливија (2)
  Босна и Херцеговина (1)
  Бразил (16)
  Бугарска (10)
  Буркина Фасо (1)
  Бурунди (1)
  Габон (1)
  Гамбија (1)
  Гана (4)
  Гвинеја (1)
  Грчка (14)
  Данска (7)
  Доминика (2)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Естонија (2)
  Етиопија (4)
  Заир (1)
  Замбија (1)
  Зимбабве (2)
  Исланд (3)
  Ирска (8)
  Израел (5)
  Италија (25)
  Јамајка (17)

   Јапан (10)
  Јерменија (2)
  Југославија (4)
  Јужноафричка Република (3)
  Јужна Кореја (1)
  Казахстан (4)
  Камерун (2)
  Канада (8)
  Катар (3)
  Кенија (5)
  Кина (18)
  Кинески Тајпеј (2)
  Кипар (2)
  Киргистан (2)
  Конго (1)
  Куба (11)
  Кувајт (1)
  Летонија (5)
  Либан (2) 
  Либерија (1) 
  Литванија (3)
  Луксембург (1) 
  Мадагаскар (2)
  Мађарска (14)
  Малезија (1)
  Мали (2)
  Малта (2)
  Мароко (8)
  Мауританија (1)
  Маурицијус (1)
  Мексико (4)
  Мозамбик (2)
  Молдавија (2)
  Монголија (1)
  Немачка (34)
  Нигерија (9)
  Нови Зеланд (4)
  Норвешка (10)
  Обала Слоноваче (3)

   Пакистан (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Пољска (12)
  Португалија (7)
  Порторико (1)
  Румунија (11)
  Руанда (2)
  Русија (42)
  Салвадор (1)
  Саудијска Арабија (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Сенегал (1) 
  Сијера Леоне (2)
  Сједињене Америчке Државе (54)
  Словачка (3)
 Словенија (7)
  Суринам (1)
  Таџикистан (1)
  Танзанија (1)
  Тринидад и Тобаго (3) 
  Тунис (1)
  Турска (2)
  Уганда (1)
  Уједињено Краљевство (40)
  Украјина (27)
  Филипини (1)
  Финска (6)
  Француска (22)
  Хаити (1)
  Холандија (5)
  Холандски Антили (1)
  Хрватска (1)
  Централноафричка Република (1)
  Чад (1)
  Чешка (18)
  Чиле (1)
  Швајцарска (5)
  Шведска (10)
  Шпанија (23)

Резултати

Мушкарци

Жене 

[[1]] Мери Слејни (САД), првобитно другопласирана у финалу трке на 1.500 м,  касније је  дисквалификована због допинга.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 

Укупан биланс медаља на Светском првенству 1997. после свих промена преузет са сајта ИААФ.

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8, другопласирани 7 а последњи (осми) 1 бод.

 Напомена: Табела успешности је направљена после дисквалофикације Мери Слејни и померања учесница за једном место напред код Француске, Пољске, Португалије, Немачке, Румуније, Шведске и Етиопије, па се неће слагати са неким википедијама и сајтом ИААФ, који није извршио исправку иако је он објавио дисквалификацију.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. сајт ИААФ 
 Званични сајт ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 1997.
Спорт у Паризу